Алекс Гогич, Александрос Гогич (грец. Άλεξ Γκόγκιτς; нар. 13 квітня 1994, Нікосія, Кіпр) — сербський та кіпріотський футболіст.
 Синиша Гогич (серб. Синиша Гогић / грец. Σίνισα Γκόγκιτς; нар. 20 жовтня 1963, Ниш, СР Сербія) — сербський та кіпріотський футболіст та тренер.